World Trade Center – zespół budynków zburzony w wyniku zamachu
 World Trade Center – nowy zespół budynków
 1 World Trade Center – główny budynek odbudowanego kompleksu
 World Trade Center Barcelona
 World Trade Center Mexico
 World Trade Center – amerykański film z 2006

Zobacz też 
 zamach z 11 września 2001 roku